Хорњи Лхота може бити:

 Хорњи Лхота (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Хорњи Лхота (Острава-град), насељено мјесто у округу Острава-град, Моравско-Шлески крај, Чешка Република